Razdrto (Postojna), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Postojna
 Razdrto (Šentjernej), een plaats in Slovenië en maakt deel uit van de Sloveense gemeente Šentjernej